ISO 3166-2:RE — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Реюньону. Стандарт охватывает остров Реюньон. Геокод состоит из: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для острова Реюньон — RE.  Одновременно Реюньону присвоен геокод второго уровня  — FR-RE как заморскому департаменту Франции. Геокод являются подмножеством кода домена верхнего уровня — RE, присвоенного Реюньону в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Реюньона

Геокоды пограничных Реюньону государств 
 Мадагаскар — ISO 3166-2:MG (на западе (морская граница).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Франции
 Заморские территории Франции

Ссылки 
 Геокоды Реюньона 
 Геокоды Реюньона 

2:RE